Quebradanegra kan syfta på:

Colombia 

 Quebradanegra (kommun), Cundinamarca, 
 Quebradanegra (ort), Cundinamarca,